Henrik II kan syfta på 

Henrik II av Bayern (951–976), regerande hertig
Henrik II (tysk-romersk kejsare) (973–1024)
Henrik II av Sachsen, även kallad Henrik den stolte eller Henrik X av Bayern (ca 1105–1139), hertig av Bayern och Sachsen
Henrik II av Österrike (1107–1177), regerande hertig
Henrik II av Champagne (1166–1197), regerande greve 
Henrik II av England (1133–1189), kung av England
Henrik II av Nedre Schlesien (död 1241), storhertig av Polen
Henrik II av Mecklenburg (ca 1267–1329), furste
Henrik II av Cypern, även Henrik II av Jerusalem (1270–1324), kung
Henrik II av Brandenburg (ca 1308–1320), markgreve
Henrik II av Holstein (1317–ca 1382), greve
Henrik II av Kastilien (1334–1379), kung
Henrik II av Braunschweig-Wolfenbüttel (1489–1568),  furste, hertig av Braunschweig-Lüneburg
Henrik II av Navarra (1503–1555), kung
Henrik II av Frankrike (1519–1559), kung
Henrik II av Lothringen (1563-1624), regerande hertig
Henri II av Bourbon (1588–1646), fransk prins
Henrik II av Guise (1614–1664), fransk hertig och tronpretendent
Henrik II, hertig av Nemours (1625–1659)

Henrik 02